A Rosie világa vagy Rosie világa csak a barátokkal kerek (eredeti cím: Everything's Rosie) angol televíziós 3D-s számítógépes animációs sorozat. Az Egyesült Királyságban a CBeebies vetítette, Magyarországon a Minimax és az M2 sugározta.

Ismertető 
A főszereplő, egy kedves kis rongybaba, akinek neve Rosie. Szép ruhákba öltözik és maga köré szép színes kompániát gyűjtött. Meg szeretné ismerni Rosie a barátaival együtt közösen, hogy milyen is egy komoly barátság. Egymást örömmel és tiszta szívvel segítik. Még akkor is, ha olyan nehéznek látszó egy feladat. Egyszer egy óriást próbált elrejteni a barátaival, akinek legnagyobb vágya az, hogy együtt bújócskázhasson a többiekkel.

Szereplők 

 További magyar hangok: Baran Róbert

Epizódok

Jegyzetek

Források

További információk 
  

2010-ben bemutatott brit televíziós sorozatok
Brit számítógépes animációs sorozatok
Televíziós vígjátéksorozatok
Televíziós kalandsorozatok
A BBC gyerekeknek szóló műsorai
2012-ben befejezett brit televíziós sorozatok